Mnkantjo Tabani (1965.) zimbabwei nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Zimbabwei labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2002-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Források 
 http://www.fifa.com/aboutfifa/developing/refereeing/association=zim/peoplekind=ref.html 

Zimbabwei labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek